Кубок Боснии и Герцеговины по футболу 2003/04 года () — 9-й розыгрыш Кубка Боснии и Герцеговины по футболу.

Первый раунд

Второй раунд

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
 Статистика на сайте rsssf.com

2003/2004
Спорт в Боснии и Герцеговине в 2003 году
Спорт в Боснии и Герцеговине в 2004 году
Футбол в Европе в 2003 году
Футбол в Европе в 2004 году